

Квалификация 

Квалификация на Гран-при 2007 проходила с 17 по 23 сентября 2007 года в Престатине, Уэльс. Квалификационные матчи проводились в групповом этапе. Все игроки были разделены на восемь групп, из которых двое лучших выходили в основную стадию турнира. Все матчи игрались до 4 побед.

Группа 1A 

 17 сентября: Роберт Милкинс 4:2 Марк Дэвис, Джимми Уайт 4:3 Скотт Маккензи, Алекс Дэвис 0:4 Марк Джойс, Джимми Робертсон 3:4 Супож Саенла, Роберт Милкинс 3:4 Джимми Уайт, Марк Дэвис 4:1 Скотт Маккензи, Алекс Дэвис 4:3 Джимми Робертсон, Марк Джойс 4:0 Супож Саенла.
 18 сентября: Роберт Милкинс 4:3 Скотт Маккензи, Марк Дэвис 4:0 Супож Саенла, Джимми Уайт 4:0 Алекс Дэвис, Марк Джойс 4:3 Джимми Робертсон, Роберт Милкинс 4:2 Алекс Дэвис, Скотт Маккензи 4:3 Марк Джойс, Марк Дэвис 4:2 Джимми Робертсон, Джимми Уайт 4:3 Супож Саенла.
 19 сентября: Роберт Милкинс 4:3 Марк Джойс, Марк Дэвис 4:1 Джимми Уайт, Скотт Маккензи 3:4 Джимми Робертсон, Алекс Дэвис 1:4 Супож Саенла, Роберт Милкинс 1:4 Джимми Робертсон, Марк Дэвис 3:4 Алекс Дэвис, Скотт Маккензи 4:3 Супож Саенла, Джимми Уайт 2:4 Марк Джойс.
 20 сентября: Роберт Милкинс 0:4 Супож Саенла, Марк Дэвис 4:3 Марк Джойс, Джимми Уайт 2:4 Джимми Робертсон, Скотт Маккензи 2:4 Алекс Дэвис.

Группа 1B 

 17 сентября: Эндрю Хиггинсон 4:1 Джеймс Уоттана, Том Форд 4:1 Джимми Мики, Джеймс Макбейн 1:4 Тони Драго, Майкл Уайт 1:4 Гарет Коппэк, Эндрю Хиггинсон 1:4 Том Форд, Джеймс Уоттана 0:4 Джимми Мики, Джеймс Макбейн 4:3 Майкл Уайт, Тони Драго 1:4 Гарет Коппэк.
 18 сентября: Эндрю Хиггинсон 2:4 Джимми Мики, Джеймс Уоттана 4:0 Гарет Коппэк, Том Форд 1:4 Джеймс Макбейн, Тони Драго 2:4 Майкл Уайт, Эндрю Хиггинсон 2:4 Джеймс Макбейн, Джимми Мики 1:4 Тони Драго, Джеймс Уоттана 4:3 Майкл Уайт, Том Форд 4:0 Гарет Коппэк.
 19 сентября: Эндрю Хиггинсон 3:4 Тони Драго, Джеймс Уоттана 2:4 Том Форд, Джимми Мики 4:2 Майкл Уайт, Джеймс Макбейн 4:0 Гарет Коппэк, Эндрю Хиггинсон 4:0 Майкл Уайт, Джеймс Уоттана 4:0 Джеймс Макбейн, Джимми Мики 4:1 Гарет Коппэк, Том Форд 4:1 Тони Драго.
 20 сентября: Эндрю Хиггинсон 4:0 Гарет Коппэк, Джеймс Уоттана 2:4 Тони Драго, Том Форд 4:1 Майкл Уайт, Джимми Мики 4:1 Джеймс Макбейн.

Группа 1C 

 17 сентября: Дэвид Гилберт 4:2 Дэвид Грэй, Барри Пинчес 0:4 Джо Делэни, Лео Фернандес 2:4 Ли Спик, Иссара Качайвон 3:4 Бен Вулластон, Дэвид Гилберт 4:1 Барри Пинчес, Дэвид Грэй 1:4 Джо Делэни, Лео Фернандес 2:4 Иссара Качайвон, Ли Спик 4:2 Бен Вулластон.
 18 сентября: Дэвид Гилберт 2:4 Джо Делэни, Дэвид Грэй 1:4 Бен Вулластон, Барри Пинчес 4:0 Лео Фернандес, Ли Спик 1:4 Иссара Качайвон, Дэвид Гилберт 1:4 Лео Фернандес, Джо Делэни 4:3 Ли Спик, Дэвид Грэй 3:4 Иссара Качайвон, Барри Пинчес 4:1 Бен Вулластон.
 19 сентября: Дэвид Гилберт 4:0 Ли Спик, Дэвид Грэй 4:2 Барри Пинчес, Джо Делэни 4:2 Иссара Качайвон, Лео Фернандес 3:4 Бен Вулластон, Дэвид Гилберт 4:2 Иссара Качайвон, Дэвид Грэй 4:2 Лео Фернандес, Джо Делэни 3:4 Бен Вулластон, Барри Пинчес 4:2 Ли Спик.
 20 сентября: Дэвид Гилберт 1:4 Бен Вулластон, Дэвид Грэй 4:3 Ли Спик, Барри Пинчес 4:0 Иссара Качайвон, Джо Делэни 2:4 Лео Фернандес.

Группа 1D 

 17 сентября: Джейми Бёрнетт 4:3 Энди Хикс, Стюарт Петтман 4:3 Майк Данн, Курт Мэфлин 2:4 Лю Сун, Сяо Годун 4:1 Эшли Райт, Джейми Бёрнетт 3:4 Стюарт Петтман, Энди Хикс 4:1 Майк Данн, Курт Мэфлин 3:4 Сяо Годун, Лю Сун 4:1 Эшли Райт.
 18 сентября: Джейми Бёрнетт 3:4 Майк Данн, Энди Хикс 4:1 Эшли Райт, Стюарт Петтман 4:3 Курт Мэфлин, Лю Сун 4:2 Сяо Годун, Джейми Бёрнетт 0:4 Курт Мэфлин, Майк Данн 1:4 Лю Сун, Энди Хикс 4:2 Сяо Годун, Стюарт Петтман 4:0 Эшли Райт.
 19 сентября: Джейми Бёрнетт 4:3 Лю Сун, Энди Хикс 1:4 Стюарт Петтман, Майк Данн 0:4 Сяо Годун, Курт Мэфлин 4:1 Эшли Райт, Джейми Бёрнетт 4:1 Сяо Годун, Энди Хикс 4:1 Курт Мэфлин, Майк Данн 4:1 Эшли Райт, Стюарт Петтман 4:0 Лю Сун.
 20 сентября: Джейми Бёрнетт 2:4 Эшли Райт, Энди Хикс 2:4 Лю Сун, Стюарт Петтман 4:2 Сяо Годун, Майк Данн 4:3 Курт Мэфлин.

Группа 1E 

 20 сентября: Фергал О’Брайен 4:1 Майкл Джадж, Дэвид Ро 4:2 Дрю Хенри, Мэттью Селт 3:4 Джо Джогия, Родни Гоггинс 4:1 Кевин ван Хоув.
 21 сентября: Фергал О’Брайен 4:0 Дэвид Ро, Майкл Джадж 4:1 Дрю Хенри, Мэттью Селт 4:3 Родни Гоггинс, Джо Джогия 4:1 Кевин ван Хоув, Фергал О’Брайен 2:4 Дрю Хенри, Майкл Джадж 4:2 Кевин ван Хоув, Дэвид Ро 4:2 Мэттью Селт, Джо Джогия 1:4 Родни Гоггинс.
 22 сентября: Фергал О’Брайен 4:2 Мэттью Селт, Дрю Хенри 0:4 Джо Джогия, Майкл Джадж 4:1 Родни Гоггинс, Дэвид Ро 4:1 Кевин ван Хоув, Фергал О’Брайен 4:3 Джо Джогия, Майкл Джадж 4:3 Дэвид Ро, Дрю Хенри 4:3 Родни Гоггинс, Мэттью Селт 4:1 Кевин ван Хоув.
 23 сентября: Фергал О’Брайен 4:1 Родни Гоггинс, Майкл Джадж 4:1 Мэттью Селт, Дрю Хенри 1:4 Кевин ван Хоув, Дэвид Ро 2:4 Джо Джогия, Фергал О’Брайен 4:1 Кевин ван Хоув, Майкл Джадж 4:1 Джо Джогия, Дэвид Ро 4:1 Родни Гоггинс, Дрю Хенри 0:4 Мэттью Селт.

Группа 1F 

 20 сентября: Джон Пэррот 1:4 Рики Уолден, Робин Халл 1:4 Маркус Кэмпбелл, Мунрадж Пал 4:3 Дэвид Моррис, Стив Мифсуд 1:4 Мартин Гоулд.
 21 сентября: Джон Пэррот 0:4 Робин Халл, Рики Уолден 1:4 Маркус Кэмпбелл, Мунрадж Пал 3:4 Стив Мифсуд, Дэвид Моррис 3:4 Мартин Гоулд, Джон Пэррот 2:4 Маркус Кэмпбелл, Рики Уолден 4:2 Мартин Гоулд, Робин Халл 4:3 Мунрадж Пал, Дэвид Моррис 4:3 Стив Мифсуд.
 22 сентября: Джон Пэррот 1:4 Мунрадж Пал, Маркус Кэмпбелл 2:4 Дэвид Моррис, Рики Уолден 4:2 Стив Мифсуд, Дэвид Ро 3:4 Мартин Гоулд, Джон Пэррот 0:4 Дэвид Моррис, Рики Уолден 4:3 Робин Халл, Маркус Кэмпбелл 4:0 Стив Мифсуд, Мунрадж Пал 4:3 Мартин Гоулд.
 23 сентября: Джон Пэррот 4:2 Стив Мифсуд, Рики Уолден 4:1 Мунрадж Пал, Маркус Кэмпбелл 4:0 Мартин Гоулд, Робин Халл 4:3 Дэвид Моррис, Джон Пэррот 0:4 Мартин Гоулд, Рикик Уолден 4:3 Дэвид Моррис, Робин Халл 4:1 Стив Мифсуд, Маркус Кэмпбелл 1:4 Мунрадж Пал.

Группа 1G 

 20 сентября: Алан Макманус 3:4 Эдриан Ганнэл, Пол Дэвис 4:1 Иан Прис, Ли Уокер 4:3 Тянь Пэнфэй, Лю Чуан 3:4 Фрэйзер Патрик.
 21 сентября: Алан Макманус 0:4 Пол Дэвис, Эдриан Ганнэл 0:4 Иан Прис, Ли Уокер 4:0 Лю Чуан, Тянь Пэнфэй 4:2 Фрэйзер Патрик, Алан Макманус 1:4 Иан Прис, Эдриан Ганнэл 4:2 Фрэйзер Патрик, Пол Дэвис 4:0 Ли Уокер, Тянь Пэнфэй 4:3 Лю Чуан.
 22 сентября: Алан Макманус 4:3 Ли Уокер, Иан Прис 2:4 Тянь Пэнфэй, Эдриан Ганнэл 1:4 Лю Чуан, Пол Дэвис 3:4 Фрэйзер Патрик, Алан Макманус 3:4 Тянь Пэнфэй, Эдриан Ганнэл 1:4 Рол Дэвис, Иан Прис 2:4 Лю Чуан, Ли Уокер 2:4 Фрэйзер Патрик.
 23 сентября: Алан Макманус 4:3 Лю Чуан, Эдриан Ганнэл 0:4 Ли Уокер, Иан Прис 0:4 Фрэйзер Патрик, Пол Дэвис 2:4 Тянь Пэнфэй, Алан Макманус 4:1 Фрэйзер Патрик, Эдриан Ганнэл 4:1 Тянь Пэнфэй, Пол Дэвис 4:1 Лю Чуан, Иан Прис 4:0 Ли Уокер.

Группа 1H 

 20 сентября: Эндрю Норман 1:4 Рори Маклауд, Джадд Трамп 4:2 Род Лоулер, Джейми О’Нилл 1:4 Лян Вэньбо, Эльфи Бёрден 0:4 Патрик Уоллес.
 21 сентября: Эндрю Норман 4:1 Джадд Трамп, Рори Маклауд 4:1 Род Лоулер, Джейми О’Нилл 0:4 Эльфи Бёрден, Лян Вэньбо 4:3 Патрик Уоллес, Эндрю Норман 4:3 Род Лоулер, Рори Маклауд 2:4 Патрик Уоллес, Джадд Трамп 4:2 Джейми О’Нилл, Лян Вэньбо 0:4 Эльфи Бёрден.
 22 сентября: Эндрю Норман 4:1 Джейми О’Нилл, Род Лоулер 3:4 Лян Вэньбо, Рори Маклауд 4:2 Эльфи Бёрден, Джадд Трамп 4:2 Патрик Уоллес, Эндрю Норман 4:2 Лян Вэньбо, Рори Маклауд 4:2 Джадд Трамп, Род Лоулер 4:1 Эльфи Бёрден, Джейми О’Нилл 2:4 Патрик Уоллес.
 23 сентября: Эндрю Норман 4:0 Эльфи Бёрден, Рори Маклауд 4:0 Джейми О’Нилл, Род Лоулер 3:4 Патрик Уоллес, Джадд Трамп 3:4 Лян Вэньбо, Эндрю Норман 4:1 Патрик Уоллес, Рори Маклауд 1:4 Лян Вэньбо, Джадд Трамп 1:4 Эльфи Бёрден, Род Лоулер 3:4 Джейми О’Нилл.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 147, 126, 108 Джейми Бёрнетт
 142 Иссара Качайвон
 141 Сяо Годун
 140, 133, 117, 102 Лю Сун
 136 Дэвид Грэй
 135 Алекс Дэвис
 133 Джимми Уайт
 132 Дэвид Гилберт
 132, 100 Фергал О'Брайен
 130 Скотт Маккензи
 129, 128, 118 Том Форд
 128 Дэвид Ро
 128, 108 Тони Драго
 128, 127 Род Лоулер
 127, 125, 121, 112, 102 Марк Дэвис
 127, 125, 103 Курт Мэфлин
 126, 122, 101, 100 Робин Халл
 122 Энди Хикс

 121, 116 Эндрю Хиггинсон
 119, 110 Джадд Трамп
 119 Рори Маклауд
 115, 107 Маркус Кэмпбелл
 113 Дэвид Моррис
 112, 107 Супож Саенла
 112, 111 Рики Уолден
 112 Эдриан Ганнэл
 111, 100 Мунрадж Пал
 107 Майкл Джадж
 106 Лян Вэньбо
 106 Мэттью Селт
 105 Стив Мифсуд
 103 Джеймс Макбейн
 103 Стюарт Петтман
 103 Дрю Хенри
 102, 101 Лео Фернандес
 100 Джимми Мики

Основной турнир 

 147, 122, 117, 113, 104 Том Форд
 143, 111, 110 Дэйв Харольд
 138, 108 Шон Мёрфи
 138 Джейми Коуп
 138, 119 Энтони Хэмилтон
 137, 135, 127, 125, 123, 119, 100 Ронни О'Салливан
 134, 110, 107, 103 Питер Эбдон
 134 Майкл Джадж
 133, 119, 117, 110, 109, 106, 105, 103, 101 Марко Фу
 133 Грэм Дотт
 131, 102 Марк Селби
 130, 104, 104 Стивен Магуайр

 124, 103 Стюарт Бинэм
 123, 101 Джерард Грин
 119, 112, 110, 107 Джон Хиггинс
 114, 107, 100 Райан Дэй
 113, 112, 102 Лю Сун
 113 Найджел Бонд
 112, 101 Алистер Картер
 103 Стивен Хендри
 102 Тянь Пэнфэй
 102 Марк Аллен
 101 Маркус Кэмпбелл
 100 Стюарт Петтман

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о турнире на snooker.org 

Гран-при (снукер)
2007 год в снукере